Blanzy ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Blanzy, Gemeinde im Département Saône-et-Loire

mit Namenszusatz:
Blanzy-la-Salonnaise, Gemeinde im Département Ardennes
Blanzy-lès-Fismes, Gemeinde im Département Aisne